Voici la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs. Cette liste présente, par ordre alphabétique des préfixes, les immatriculations actuellement utilisées dans les différents pays (et dans certains territoires) mondiaux.

Est également rappelé dans le tableau, pour chaque pays, le préfixe d'immatriculation OACI des aéroports qui sont sur son territoire, ainsi que son code ISO 3166-1.

En fin d'article, est donnée la liste des anciens préfixes (maintenant inusités), mais qui peuvent encore demeurer sur des aéronefs (et notamment sur des photographies). Pour cette liste, des codes ISO 3166-1 obsolètes peuvent être indiqués (exemple : YU pour la Yougoslavie maintenant disparue).

Chaque pays peut avoir plusieurs préfixes attribués.

Liste des préfixes actuellement utilisés

Liste des préfixes maintenant inusités

Voir aussi

Articles connexes 
 Code OACI

OACI préfixes